Bundesliga w piłce ręcznej mężczyzn w sezonie 2011/2012, 65. rozgrywki o tytuł mistrza Niemiec i 46 sezon Bundesligi, zostały poprzedzone meczem o Superpuchar Niemiec pomiędzy THW Kiel a HSV Hamburg, który odbył się 30 sierpnia 2011 r. w Monachium. Superpuchar zdobyła drużyna THW Kiel, która pokonała HSV Hamburg 24:23.

Beniaminkami tego sezonu były Bergischer HC, Eintracht Hildesheim, oraz TV Hüttenberg. Sezon rozpoczął się 3 września 2011 a zakończył 2 czerwca 2012. Mistrzem Niemiec, po raz 16 w historii, została drużyna THW Kiel. Drużyna z Kilonii pobiła rekord, zwyciężając 34 mecze w sezonie, bez straty punktu. Dotychczas, żadna drużyna w historii niemieckiego sportu, nie osiągnęła takiego wyniku.

Królem strzelców został Uwe Gensheimer z Rhein-Neckar Löwen, zdobywając 247 bramek.

Z Bundesligi spadły: Bergischer HC, Eintracht Hildesheim, oraz TV Hüttenberg.

Drużyny uczestniczące 
W Bundeslidze Mężczyzn 2011/2012 występowało 18 zespołów, które walczyły o tytuł Mistrza Niemiec w piłce ręcznej mężczyzn 2012:

Hale sportowe

Rozgrywki

Tabela

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Statystyki

Siódemka kolejki

Klasyfikacja strzelców 

Źródło: toyota-handball-bundesliga.de

Wyróżnienia

Zobacz też 
 Bundesliga

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona ligi 

Bundesliga w piłce ręcznej mężczyzn w sezonie 2011/2012